Presserie di Rifembergo  (in sloveno: Preserje) è un insediamento (naselje) della Slovenia, frazione del comune di Nova Gorica.

Altri progetti 

Insediamenti di Nova Gorica